Jastreb kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jastreb (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Krdzjali,

Montenegro 

 Jastreb (ort),

Övrigt
Jastreb är också ett serbiskt flygplansmärke tillverkat av Jastreb Fabrika Aviona I Jedrilica (i Vršac).

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar